Imię i nazwisko Juan Martínez nosili lub noszą m.in.:
 Juan Martínez Montañés (1568-1649) – hiszpański rzeźbiarz
 Juan Martínez y Cid (ok. 1566-1619) – hiszpański misjonarz, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Juan Máximo Martínez (ur. 1947) – meksykański lekkoatleta, długodystansowiec
 Juan Ramón Martínez (ur. 1948) – salwadorski piłkarz
 Juan Martínez López (ur. 1950) – meksykański kajakarz, trzykrotny olimpijczyk
 Juan Martínez Brito (ur. 1958) – kubański lekkoatleta, dyskobol
 Juan Martínez Oliver (ur. 1964) – hiszpański kolarz
 Juan Manuel Martínez (ur. 1985) – argentyński piłkarz
 Juan Esteban Martínez Ibargüen (ur. 1991) – kolumbijski zapaśnik

 Juan Antonio Martínez – kubański szermierz, olimpijczyk
Patrz także:
 Juan Martinez de Recalde (1439-1588) – hiszpański admirał